Orpissuarsuit bezeichnet:
 Orpissuarsuit (Insel), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Orpissuarsuit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland